Тунисская Профессиональная лига 1 1988/1989 () — 34-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1988/89 на сайте rsssf.com 

1988/1989
Тунис
Тунис
Спорт в Тунисе в 1988 году
1989 год в Тунисе